Agathenkirche nennt man Kirchengebäude, die dem Patrozinium der frühchristlichen Jungfrau und Märtyrin  Agatha von Catania unterstellt sind. Der Gedenktag der Heiligen in der Liturgie der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche ist der 5. Februar.

Deutschland

A – K 
 Agatharied: Pfarrkirche St. Agatha
 Aichach, Stadtteil Oberschneitbach: Kirche St. Agatha
 Aidenbach: Pfarrkirche St. Agatha
 Altusried, Ortsteil Kimratshofen: Pfarrkirche St. Agatha
 Aschaffenburg: St. Agatha (Aschaffenburg)
 Bad Wünnenberg, Ortsteil Bleiwäsche: St. Agatha (Bleiwäsche)
 Blankenburg a. d. Schmutter: Filialkirche St. Agatha
 Blankenheim: St. Agatha (Alendorf) und Alte Kirche (Alendorf)
 Bönen: Alte Kirche (Bönen)
 Bongard: Katholische Kirche St. Agatha
 Bühl (Baden), Stadtteil Balzhofen: Kapelle St. Agatha und Sebastian
 Burgberg i. Allgäu, Ortsteil Agathazell: katholische Filialkirche St. Agatha
 Diepolz: Pfarrkirche St. Blasius, ehem. Nebenpatronin St. Agatha
 Dormagen, Ortsteil Straberg: Pfarrkirche St. Agatha
 Dorsten: St. Agatha (Dorsten)
 Dülmen, Ortsteil Rorup: St. Agatha (Rorup)
 Dümpelfeld, Ortsteil Lückenbach: St. Agatha und Lutger (Lückenbach)
 Dunningen, Seedorf, Agathakapelle
 Epe (Westfalen): St. Agatha (Epe)
 Ergoldsbach: St. Agatha (Ergoldsbach)
 Everswinkel, Ortsteil Alverskirchen: Alverskirchen#St. Agatha-Kirche
 Frankenhofen: Pfarrkirche St. Lorenz und Agatha
 Freiburg im Breisgau, Stadtteil Hochdorf: St.-Agatha-Kapelle (Benzhausen)
 Gehrden, Stadtteil Leveste: St. Agatha (Leveste)
 Gronau (Westf.), Stadtteil Epe: St. Agatha (Epe)
 Haag an der Amper, Ortsteil Mittermarchenbach: Filialkirche St. Agatha
 Hennef (Sieg), Ortsteil Adscheid: Kapelle St. Agatha 
 Horben: Pfarrkirche St. Agatha
 Hösbach: Wallfahrtskirche St. Agatha, siehe St. Agatha (Schmerlenbach)
 Illerrieden: St. Agatha (Illerrieden)
 Immenstadt im Allgäu, Agathazell: Filialkirche St. Agatha
 Jengen, Ortsteil Beckstetten: Pfarrkirche St. Agatha
 Jülich, Ortsteil Mersch: Filialkirche St. Agatha (Mersch)
 Kaufbeuren, Märzisried: Kapelle St. Agatha
 Kall, Ortsteil Scheven: St. Apollinaris und Agatha (Scheven)
 Kettershausen, Ortsteil Zaiertshofen: St. Agatha und Markus (Zaiertshofen)
 Kirchhundem, Ortsteil Selbecke: St.-Agatha-Kapelle
 Kleinblittersdorf: St. Agatha (Kleinblittersdorf)
 Kleinlangenfeld: St. Agatha und Lucia (Kleinlangenfeld)

L – Z 
 Lehesten: St. Agathen (Lehesten)
 Langquaid, OT Leitenhausen: St. Agatha (Leitenhausen)
 Lengenwang, Ortsteil Enisried: Kapelle St. Agatha
 Lennestadt
 Altenhundem: St. Agatha (Altenhundem)
 Bilstein: St. Agatha (Bilstein)
 Maumke: St. Agatha (Maumke)
 Obervalbert: St. Agatha
 Linnich, Stadtteil Glimbach: St. Agatha (Glimbach)
 Magdeburg: Sankt Eustachius und Agathe (Magdeburg)
 Maitenbeth: Pfarrkirche St. Agatha
 Mechernich; Ortsteil Schaven: St. Agatha (Schaven)
 Menningen (an der Prüm): St. Agatha
 Memmingen, Stadtteil Dickenreishausen: St. Agatha (Dickenreishausen)
 Merzig, Stadtteil Merchingen: St. Agatha (Merchingen (Merzig))
 Meschede, Ortsteil Löllinghausen: St. Agatha (Löllinghausen)
 Mettingen: St. Agatha (Mettingen) und Evangelische Kirche Mettingen
 Mönchengladbach, Stadtteil Voosen: Zur hl. Agatha (Voosen)
 Münster/Westf., Stadtteil Angelmodde: St. Agatha (Angelmodde)
 Nehren an der Mosel: St. Agatha (Nehren)
 Nideggen, Ortsteil Embken: St. Agatha (Embken)
 Oberndorf am Neckar, Stadtteil Hochmössingen: Agathakapelle (Hochmössingen)
 Rain am Lech, Einöde Agathenzell: Kapelle St. Agatha
 Riedenburg, Stadtteil Gundlfing: St. Agatha (Gundlfing)
 Roggenburg: Katholische Filialkirche St. Agatha (Ingstetten)
 Sankt Wolfgang, Ortsteil Pyramoos: Pyramoos#Kirche St. Agatha
 Schaven: St. Agatha (Schaven)
 Schmallenberg, 
 Ortsteil Menkhausen: Kapelle St. Agatha (Menkhausen)
 Ortsteil Werntrop: Kapelle St. Agatha (Werntrop)
 Schopfheim-Fahrnau: St. Agathe (Fahrnau)
 St. Agatha (Siddessen)
 Staufen im Breisgau, Ortsteil Grunern: St. Agatha (Grunern)
 Theilenhofen: St.-Agatha-Kirche (Theilenhofen)
 Uffing am Staffelsee: Pfarrkirche St. Agatha
 Weilheim i.OB.: Kapelle St. Agatha
 Weissach im Tal-Unterweissach, Evangelische St.-Agatha-Kirche
 Werl, Ortsteil Holtum: St. Agatha (Holtum)
 Windischeschenbach, Ortsteil Neuhaus: St. Agatha (Neuhaus)
 Wipperfürth, Ortsteil Agathaberg: siehe Agathaberg#Kirche St. Agatha

Italien 
 Ascania: Collegiata di Sant’Agata
 Catania: Cattedrale di Sant’Agata 
 Florenz: Chiesa di Sant’Agata
 Gallipoli: Basilica Cattedrale di Sant’Agata
 Lana, Südtirol: St. Agatha auf der Wiese
 Palermo: Chiesa Sant’Agata da Pedata
 Palermo: Sant’Agata alla Guilla
 Rom: Chiesa Sant’Agata dei Goti (auch: in Urbe), (Titularkirche)

Niederlande 
 Cuijk-Sint Agatha: Kreuzherrenkirche (Sint Agatha)
 Eys: St. Agatha
 Lisse: Grote Kerk
 Oudenbosch: Basilika St. Agatha und Barbara
 Veere: Protestantse Kerk (Aagtekerke)
 Zandvoort: Protestantse Kerk

Österreich 
Niederösterreich
 Pfarrkirche Bad Pirawarth
 Pfarrkirche Bischofstetten
 Pfarrkirche Hausleiten 
 Pfarrkirche Mannersdorf an der March
 Filialkirche Eisenreichdornach

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Agatha in St. Agatha (Oberösterreich)

Vorarlberg
 Pfarrkirche Meiningen
 Kristbergkirche St. Agatha, Gemeinde Silbertal

Schweiz 
 Buchrain LU: Pfarrkirche St. Agatha
 St. Agatha (Dietikon)
 Kapelle St. Agatha (Disentis)
 Fislisbach: Pfarrkirche St. Agatha
 Neudorf LU: St. Agatha
 Rossura: Pfarrkirche Santi Lorenzo e Agata
 Zeiningen: Pfarrkirche St. Agatha

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)